

Persone
 Alan Mathison Turing – matematico, logico, crittografo e filosofo britannico
 Bruce Mathison – ex giocatore di football americano statunitense
 Cameron Mathison – attore canadese
 Melissa Mathison – sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense

Televisione
 Carrie Mathison – protagonista della serie televisiva Homeland – Caccia alla spia